Ersson ist der Familienname folgender Personen:

 George Ersson (* 2001), schwedischer Skilangläufer
 Karin Ersson (* 1969), schwedische Skilangläuferin
 Nell Ersson (1933–2021), schwedische Leichtathletin